Гесий (Gessius) може да се отнася за:

 Гесий Флор, прокуратор на Юдея 64–66
 Авъл Гесий, магистрат в Смирна по времето на Клавдий и Нерон
 Марк Юлий Гесий Маркиан (2/3 век), сирийски промагистрат, втори съпруг на Юлия Мамея, баща на Александър Север (208-235)
 Гесий (fl. 420–443), византийски политик, преториански префект на Илирия, брат на императрица Елия Евдокия